Ел Чихолито има више значења:

 Ел Чихолито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чихолито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихолито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику